Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1996. De individuele tijdrit voor mannen vond plaats op zaterdag 3 augustus 1996 in Atlanta, op dezelfde dag als de vrouwentijdrit. Het parcours telde 52,2 kilometers en liep grotendeels door Buckhead Cycling Course. De wedstrijd stond voor het eerst op het olympisch programma en verving de 100 kilometer ploegentijdrit. 

Winnaar werd de Spaanse tempobeul Miguel Indurain (gemiddelde snelheid 48,873 km/h), vóór zijn landgenoot Abraham Olano en de Brit Chris Boardman. In totaal stonden 38 renners aan de start, van wie er 37 de eindstreep haalden. Alleen Michael Andersson uit Zweden bereikte de eindstreep niet.

Uitslag

Tijdrit mannen
1996 tijdrit mannen